El Torneig de Monterrey 2012, conegut oficialment com a Abierto Monterrey 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de febrer de 2012 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista hongaresa Tímea Babos va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2012
WTA Tour 2012